Сијера Ермоса има више значења:

 Сијера Ермоса (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сијера Ермоса, Хуан Бернардо Румајор (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сијера Ермоса (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сијера Ермоса (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сијера Ермоса, Пало Алто (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сијера Ермоса (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику